Razz bezeichnet:

 Razz (Band), eine deutsche Band
 Razz (Pokervariante), eine Pokervariante